Giuseppe Filippi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Filippi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1856 und 1873
 Giuseppe Filippi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker 
 Giuseppe Filippi (Bischof) (* 1945), italienischer Geistlicher, Bischof von Kotido